Mautner steht für:

 Mautner, veraltet und regional für Zöllner (Beruf)
 Mautner (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Mautner (Familie), österreichische Unternehmerfamilie
 Mautner Markhof (Familie), österreichische Unternehmerfamilie
 Mautner Markhof, österreichisches Familienunternehmen

Mautner ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Ignaz Mautner von Markhof (1801–1889), österreichischer Industrieller
 Alfred Mautner (1886–1945), österreichischer Architekt
 Amora Mautner (* 1975), brasilianische Regisseurin
 Eduard Mautner (1824–1889), österreichischer Schriftsteller und Librettist
 Franz H. Mautner (1902–1995), österreichischer Germanist und Literaturwissenschaftler
 Friederich Mautner (1921–1996), US-amerikanischer Mathematiker
 Georg Mautner Markhof (1926–2008), österreichischer Industrieller und Politiker 
 Isaak Mautner (1824–1901), böhmischer Textilindustrieller
 Isidor Mautner (1852–1930), österreichischer Textilindustrieller
 Johannes Mautner (auch Johann Mautner; † 1641), ungarischer Geistlicher und Schriftsteller 
 Jorge Mautner (* 1941), brasilianischer Musikschaffender
 Karl Walter Mautner (1881–1949), österreichischer Bauingenieur
 Klara Mautner (1879–1959), österreichische Journalistin 
 Konrad Mautner (1880–1924), österreichischer Großindustrieller, Ethnologe und Herausgeber 

 Marius Mautner Markhof (1928–2005), österreichischer Industrieller, Bankier und Funktionär
 Michael Mautner (* 1959), österreichischer Komponist, Autor und Musiker
 Michael Mautner Markhof (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Rudolf Mautner (1892–1943), österreichischer Widerstandskämpfer
 Sophie Mautner (* 1977), deutsche Pianistin
 Stefan Mautner (1877–1944), österreichischer Unternehmer
 Wilhelm Mautner (1889–1944), österreichischer Ökonom und Kunstsammler

Siehe auch:
 Mauthner